La bataille d'Eylau, qui se déroula près du village d'Eylau, aujourd'hui Bagrationovsk.

En hommage à cette victoire de Napoléon, portent le nom de la bataille:

 l’avenue d'Eylau (depuis 1885) ;

l’avenue Victor-Hugo actuelle avant 1881 ;
la villa d'Eylau;
 La rue d'Eylau à Marseille;